Sinop, törökországi tartomány
 Sinop, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Sinop, az azonos nevű török tartomány székhelye